La Ligue mondiale 2001 s'est déroulée du 11 mai au .

Généralités

Tour intercontinental

Poule A 

|}

Poule B 

|}

Poule C 

|}

Poule D 

|}

Final Katowice  Pologne

Poule E

Poule F

Demi-finales 
 2-3   (25-22 25-19 22-25 22-25 12-15)
 2-3   (25-19 25-19 24-26 23-25 20-18)

Match pour la  
 0-3   (20-25 20-25 23-25)

Finale 
 0-3   (15-25 22-25 19-25)

Classement final

Distinctions individuelles 
MVP : Ivan Miljkovic 
Meilleur attaquant : Piotr Gruszka 
Meilleur central : Pavel Pimienta Allen 
Meilleur serveur : Leonell Marshall 
Meilleur passeur : Mauricio Lima  
Meilleur défenseur : Ihosvany Hernandez 
Meilleur réceptionneur : Dutra Santos Sérgio 

2001
Volley-ball en 2001
Volley-ball Ligue
Événement sportif à Katowice
Sport en Pologne en 2001